Christian Zoeller (1888-1934), un médecin militaire et immunologiste français ;
 Fuzzy Zoeller (1951), un golfeur professionnel américain.